Gerlachov kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Gerlachov (okres Bardejov)
 Gerlachov (okres Poprad)